Кома́ндный пункт, в вооружённых силах (ВС) государства — место нахождения командира (командующего, верховного главнокомандующего) с основной частью штаба и средства связи, оборудованное для управления боем или операцией.

Командный пункт создаётся в частях, соединениях и объединениях родах войск всех видов ВС, отдельных родах войск, специальных войсках. Командные пункты могут быть подвижными и стационарными. Командные пункты оборудуются в инженерном отношении для обеспечения работы органов управления и для защиты от наземного и воздушного нападения. В рабочих документах применяется сокращение — КП.

... Командные пункты организовывались и несли службу плохо, неумело переходили с одного места на другое. ...

История 
Направление и удаление КП от линии фронта определяется возможностью непрерывного управления войсками (силами), поддержания связи с подчинёнными и взаимодействующими формированиями (войсками (силами)), а также с вышестоящим штабом.

Размещение КП производят с соблюдением мер маскировки и обороны.

По защищенности: низкой, средней, повышенной, высокой, сверхвысокой и особый класс защиты командного пункта.

Обычно на КП наряду с командующим находятся его заместители, штаб, начальники родов войск и служб. Их работу обеспечивают узел связи и группа обеспечения. При необходимости в формированиях создаются передовой и воздушный пункты управления (в части — наблюдательный пункт (НП)), которые являются элементами КП.

КП, в соответствии с Корабельным уставом ВМФ ВС России, от 2001 года, называется место, оборудованное необходимыми средствами управления, откуда командир руководит действиями личного состава подчиненных ему подразделений, применением оружия, использованием технических средств и борьбой за живучесть, а также поддерживает связь со старшим командиром и взаимодействующими подразделениями. КП командира корабля является главным командным пунктом корабля и именуется ГКП, а на кораблях 4-го ранга, где имеется только один командный пункт — КП.

Кроме основного командного пункта (ОКП; в ВМФ — главного, ГКП), могут быть созданы другие пункты управления: передовой командный пункт (ПКП)., запасной командный пункт (ЗКП)., тыловой командный пункт (ТКП).

Иногда называют «пост боевого управления» или «пункт боевого управления» («ПБУ»; например, комплекс С-300).

Также, действуют и такие КП как автоматические (но не являющиеся стандартным комплектом или обязательным элементом всей системы).

Для такой гражданской отрасли, как перевозки по воздуху, рельсовые, наличие высокоэффективных КП — обязательное условие работы.

Изделия 
На оснащении формирований РККА стоял штабной автомобиль, то есть подвижный КП. Так, в 1927 году, для РККА было изготовлено 9 единиц штабных 6-местных автомобилей, на базе АМО-Ф-15, с открытым трёхдверным кузовом с брезентовым верхом.

В ВС Союза ССР существовали КП как изделия на базе колёсной и гусеничной техники в тактическом звене (КШМ — командно-штабная машина), а также специализированные летательные аппараты, известные как воздушный командный пункт, ВКП или ВзКП.

Машины управления:
 БТР-152И — машина управления на базе БТР-152. Выпускалась в 1957—1962 гг.
 БТР-152С1 — подвижный КП, производился в 1960—1962 гг.
 БТР-80К — командирский бронетранспортёр, машина управления со связным и штабным оборудованием.
 БТР-80УП-КР. Машина на базе БТР-80 производства Украины. Подвижный КП командира роты.
 БТР-80УП-КБ. Машина на базе БТР-80 производства Украины. Подвижный КП командира батальона
 9С482М6. Машина — подвижный пункт управления ПВО.
 БМД-1КШ — командно-штабная машина начальника штаба батальона на базе БТР-Д.
 Р-149БМР «Кушетка-Б» — командно-штабная машина.
 Р-145БМА — современная КШМ на базе бронеавтомобиля ГАЗ-233036.
 и мн. др.

Так, широко распространённая в Союзе ССР КШМ БМП-1КШ была создана на базе БМП-1. Машина не имела вооружения, а для самообороны был ручной пулемёт ПК. Экипаж состоял из механика-водителя и двух операторов-связистов, имелись 4 места для офицеров управления. Для работы на стоянке использовался выносной агрегат питания АБ-1-П/30-М1-1.

Летательные аппараты:
 Ил-22, Ил-22М-11, Ил-22М-15 — воздушные командные пункты на базе пассажирского самолёта Ил-18. Построено или переоборудовано 36 самолётов.
 Ил-80 (Ил-86ВзПУ) — воздушный командный пункт, предназначенный для ведения боевых действий планетарного масштаба с применением ядерного оружия. Иначе — самолёт «судного дня». Построено 4 самолёта, все базируются в Чкаловском, войсковая часть 15650.
 Ил-76СК — воздушный командный пункт, предназначенный для ведения боевых действий с применением ядерного оружия, самолёт «судного дня». Построено 2 машины, обе базируются в Чкаловском, войсковая часть 15650.
 Ми-27 — воздушный пункт управления боевыми действиями армий. Грузовая кабина разделялась поперечными перегородками на салон оперативной группы (ОГ), технический и бытовой отсеки. В салоне ОГ размещались 6 рабочих мест, в следующем отсеке располагалась группа управления техническими средствами и организации связи, там же при необходимости можно было организовать дополнительные места отдыха. В техническом отсеке находилась аппаратура радиосвязи. Бытовое оборудование включало систему водоснабжения, буфет, отсек для отдыха двух человек и туалет. Были переоборудованы два серийных вертолёта, которые проходили испытания в Ленинграде и Евпатории. Одна из этих машин затем попала в Харьковский институт ВВС, где использовалась в качестве наглядного пособия после чего была утилизирована.
 Также были штабные самолёты («салонные» варианты) на базе обычных пассажирских машин, оборудованные спецсвязью или без таковой (Ил-18, Ту-104, Ту-134 и др.). Первый салон предназначался для руководства, во втором стояли обычные пассажирские кресла. При оборудовании самолёта аппаратурой ЗАС часть второго салона занимали стойки с блоками и рабочие места операторов, всё было закрыто перегородками купейного типа.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 А. М. Плехов, С. Г. Шапкин, Словарь военных терминов. — М.: Воениздат, 1988 год.
 Устав внутренней службы ВС России, от 1993 года, 
 Корабельный устав ВМФ ВС России, от 2001 года,

Ссылки 
 Командный пункт — тайна за семью печатями.